Кабесабельоса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Население — 414 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса